ФАЗТ — многозначный термин:

 ФАЗТ — фосфазид
 ФАЗТ — факультет автоматизации заготовительных технологий